Triebgraben ist ein Gewässername:

 Triebgraben (Altmühl), rechter Zufluss der Altmühl vor Winn, Stadt Herrieden, Landkreis Ansbach, Bayern
 Triebgraben (Neuer Graben), linker Quellbach des Neuen Grabens in Hausen, Landkreis Miltenberg, Bayern
 Triebgraben (Pleichach), linker Zufluss der Pleichach vor Oberpleichfeld, Landkreis Würzburg, Bayern
 Triebgraben (Wörnitz), linker Zufluss der Wörnitz vor der Fürfällmühle, Gemeinde Hainsfarth, Landkreis Donau-Ries, Bayern